Oberliga Niedersachsen steht für:
 Fußball-Oberliga Niedersachsen
 Handball-Oberliga Niedersachsen